Stadnyk ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Stadnyk-Machynja (* 1991), ehemaliger Name der ukrainischen Ringerin Alina Bereschna
 Leonid Stadnyk (um 1970–2014), größter lebender Mensch

Siehe auch:
 Stadnik